Herbertus är ett släkte av bladmossor. Herbertus ingår i familjen Herbertaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Herbertus